Gerritzen ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Gerritzen (1927–2007), deutscher Fußballspieler
 Lothar Gerritzen (* 1941), deutscher Mathematiker